Ian Watkins – członek grupy Lostprophets
 Ian Watkins – członek grupy Steps